

Holte
 bel (vloeistof), co-existentie van vloeistof en gas
 luchtbel, holte gevuld met lucht
 zeepbel

Geluid

Bron
 deurbel
 fietsbel om als fietser anderen te waarschuwen
 klok (bel), (onderdeel van een) muziekinstrument

Wetenschap en techniek
 Bel en decibel, eenheid van geluidssterkte, een logaritmische verhouding

Geografie
 Bel (plaats), gehucht in Geel, België
 Bel (rivier), rivier in België

God
 Bel (godheid), Semitische godheid verwant met Baäl
 Belenos, Keltische God van de zon
 Bel (Mesopotamië), Mesopotamische god

Overig
 Bel (bier), Belgisch biermerk

Zie ook
 Bell